Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - ONG de suporte aos presos brasileiros
Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro - associação sem fins lucrativos portuguesa, que tem por fim estudar, promover e defender o transporte ferroviário em Portugal
Academia das Artes e Técnicas do Cinema - premia as realizações, produções e trabalhos artísticos mais notáveis do Cinema Francês; em francês Association pour la promotion du cinéma
Subsecretaria do Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design - criou as "Áreas de Proteção do Ambiente Cultural"

Desambiguações de siglas